«One» — четверта пісня з студійного альбому, …And Justice for All, треш метал-гурту Metallica, ця пісня була випущена, у січні 1989 року, яка досягла 35-тої, позиції в хіт параді США, і 13-тої позиції в Велико Британії. На цю пісню був знятий кліп зйомки, якого проходили на одному із закинутих приміщень меблевого комбінату, в Лос-Анджелесі, де музиканти грають роль самі себе, виконуючи пісню, у кліпі також вмотовані кадри кінофільму під назвою «Джону дали зброю». Є також і друга версія цього кліпу, без кадрів, кінофільму. В 1990, році музиканти були нагороджені перемією, Греммі, за «Найкраще метал виконання».

Учасники запису 
 Джеймс Гетфілд — вокал, ритм-гітара
 Кірк Геммет — соло-гітара
 Джейсон Ньюстед — бас гітара, вокал
 Ларс Ульріх — ударна установка

Джерела 
 
 

Пісні Metallica